Élie Ducommun (1833-1906), journaliste suisse ;
 Moïse Ducommun (ca. 1667-1721), maçon-architecte suisse ;
Paul Ducommun (1845-1915), homme politique suisse ;
 Rick Ducommun, acteur et scénariste canadien.
Patronyme suisse